

Aziende 
 Good Humor-Breyers – azienda dolciaria statunitense
 Good Humor – marchio dell'azienda Good Humor-Breyers

Musica 
 Good Humor – album dei Saint-Etienne del 1998